Strada statale 73 – strada statale polacca
 Strada statale 73 Senese Aretina